Bilbo kendes i flere sammenhænge:

 Bilbo Sækker – navnet på en af J.R.R. Tolkiens figurer 
 Bilbao – byen hedder Bilbo på baskisk